Nella stanza 26 — девятый студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 17 ноября 2006 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием En el cuarto 26.

Список композиций

Nella stanza 26

En el cuarto 26

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке